Suevus ist der Familienname folgender Personen:

 Aquinus Suevus, deutscher Mathematiker 
 Bernhard Suevus (1580–1625), deutscher Mediziner 

 Johann Suevus (auch Johann Schwabe; 1564–1634), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Siegmund Suevus (1526–1596), deutscher Prediger 

Suevus steht für:
 Suevus (Berg), einen Berg in den Karpaten
 Suevus (Fluss), einen antiken Namen der Swine und Oder